Семён Вячесла́вович Григо́рьев (род. 1960, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский дипломат.

Биография 
Родился в 1960 году в Москве.

В 1983 году окончил факультет международных отношений МГИМО и в том же году назначен на дипломатическую службу в посольстве СССР в Демократической Республике Афганистан.

С 1987 по 1990 годы работал старшим референтом, атташе отдела/управления стран Среднего Востока МИДа СССР.

С 1990 по 1997 годы трудился в должности третьего (позднее — второго и первого) секретаря в посольстве СССР/России в Иране.

С 1997 по 2000 годы — советник, начальник отдела Ирана в Третьем департаменте Азии МИДа России.

С 2000 по 2001 годы работал политическим советником Миссии ОБСЕ в Таджикистане.

В 2001 году прошёл Программу ООН по миростроительству и превентивной дипломатии.

С 2001 по 2003 годы назначен на должность советника (позднее — начальника) отдела Ирана в Третьем департаменте Азии МИДа России.

С 2003 по 2006 годы — заместитель директора Четвёртого департамента стран СНГ МИДа России (курировал вопросы российско-грузинских отношений).

С 2006 по 2008 годы работал советником-посланником посольства России в Афганистане.

С февраля по декабрь 2008 года — заместитель директора Четвёртого департамента СНГ МИДа (вопросы Абхазии и Южной Осетии).

С 25 октября 2008 года по 30 марта 2018 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия.

С 1 августа 2018 по август 2022 года — директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.

С 16 августа 2022 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Таджикистане.

Почётный профессор Абхазского государственного университета (1 ноября 2012 года).

Владеет персидским, английским, пушту и дари языками.

Дипломатические ранги 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (14 марта 2006 года).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (13 сентября 2010 года).
 Чрезвычайный и полномочный посол (8 февраля 2019 года).

Награды 
 Орден Дружбы (26 ноября 2011 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Знак отличия «За безупречную службу» XXX лет (5 апреля 2017 года) — за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Благодарность Президента Российской Федерации (6 февраля 2009 года) — за заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю безупречную дипломатическую службу.
 Орден «Честь и слава» I степени (Абхазия, 20 марта 2018 года) — за большой личный вклад в развитие межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, укрепление мира и безопасности
 Орден «Честь и слава» II степени (Абхазия, 24 июня 2010 года) — за большие заслуги в укреплении дружбы народов России и Абхазии
 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского 3 степени (июнь 2020 года)
 Почётный работник МИД России (июнь 2020 года)
 Почётная грамота Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (19 января 2010 года) — за оказание содействия в организации и проведении избирательных кампаний (постановление ЦИК России от 19.01.2010 г. № 188/1325-5)
 Медаль МИД Абхазии «За заслуги» (15 мая 2013 года)
 другие награды

Семья 
Женат, имеет сына.

Дед (брат бабушки по матери) — Семён Никифорович Переверткин, Герой Советского Союза. Дядя (родной брат матери) — Геннадий Фёдорович Шпаликов, поэт и сценарист.

См. также 
 Посольство России в Сухуме
 Российско-абхазские отношения
 Посольство Абхазии в Москве

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте Посольства России в Абхазии 
 Посол России в Абхазии Семен Григорьев приступил к работе на территории республики

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Абхазии
Послы Российской Федерации в Таджикистане